Diebolt (parfois également orthographié Diébolt) est un patronyme porté notamment par : 
 Évelyne Diebolt (née en 1948), historienne française ;
 Georges Diebolt (1816-1861), sculpteur et peintre français ;
 Marcel Diebolt (1912-2002), déporté de guerre, haut fonctionnaire français et administrateur de sociétés ;
 Mathieu Diebolt (né en 1981), joueur français de rugby à XV ;
 Michel Diebolt-Weber (1859-1936), homme politique français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme